Тангулангин:

  — район в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — железнодорожная станция в одноимённом районе;
  — населённый пункт в округе Кебумен, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Воногири, Индонезия.